Bagnères-de-Bigorre is een arrondissement van het Franse departement Hautes-Pyrénées in de regio Occitanie. De onderprefectuur is Bagnères-de-Bigorre. Het heeft 9 kantons en 160 gemeentes.

Samenstelling

Kantons
Tot 2014 waren de kantons van het arrondissement Bagnères-de-Bigorre de volgende :
 Arreau
 Bagnères-de-Bigorre
 La Barthe-de-Neste
 Bordères-Louron
 Campan
 Lannemezan
 Mauléon-Barousse
 Saint-Laurent-de-Neste
 Vielle-Aure
Na de herindeling van de kantons bij decreet van 25 februari 2014, met uitwerking op 22 maart 2015, omvat het arrondissement de kantons : 
 La Haute-Bigorre
 Neste, Aure et Louron
 La Vallée de l'Arros et des Baïses (deel 43/70)
 La Vallée de la Barousse

Gemeenten
De gemeentes van het arrondissement Bagnères-de-Bigorre zijn:

Externe link 
 Bagnères-de-Bigorre bij het Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economisch Onderzoek(INSEE, in French)

Arrondissement Bagn
Bagneres